Červený může znamenat:

příjmení
 Abrahám Červený (z Hlohovce) (1278–1325) – uherský velmož
 Jan Červený, vícero nositelů
 Jaroslav Červený (1895–1950) – český fotbalista
 Jaroslav Červený (fotbalista Židenic) (1920–???) – český fotbalista
 Jiří Červený (1842–1910) – český právník, spisovatel, novinář a kabaretiér
 Karel Jordán Červený (1943–2020) – římskokatolický kněz, děkan v České Kamenici
 Marek Červený (* 1993) – český hokejista
 Otakar Červený (1850–1930)  – český výrobce žesťových hudebních nástrojů v Kyjevě, organizátor čs. legií v Rusku, syn V. F. Červeného
 Rudolf Červený, vícero nositelů
 Václav Červený, vícero nositelů
 Václav František Červený (1819–1896) – český výrobce a vynálezce žesťových hudebních nástrojů z Hradce Králové
 Zlatko Červený (1920–1992) – český lední hokejista (brankář), čs. reprezentant, v roce 1950 odsouzen ke 3 rokům žaláře ve vykonstruovaném politickém procesu (tzv. protistátní skupina Modrý a spol.)

ženský tvar příjmení:
 viz Červená (rozcestník)

přívlastek v místním názvu

 Červený Důl – osada u obce Uhelná v Rychlebských horách
 Červený dům – renesanční letohrádek v České Lípě
 Červený Dvůr – více výskytů
 Červený Hrádek – více výskytů
 Červený Hrádok – obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce
 Červený kámen – více výskytů
 Červený Kameň – obec na Slovensku v okrese Ilava
 Červený Kláštor – více výskytů
 Červený kopec – více výskytů
 Červený kostel – více výskytů
 Červený Kostelec – město v okrese Náchod
 Červený kříž – více významů
 Červený most – více výskytů
 Červený mlýn – více výskytů
 Červený potok – více výskytů
 Červený rybníček – přírodní památka v okrese Znojmo
 Červený rybník – více výskytů
 Červený Újezd – více výskytů
 Červený Újezdec – více výskytů
 Červený vrch – více výskytů

Související články 
 Červený drak – rozcestník
 Červený trpaslík (rozcestník)
 Červená (rozcestník)
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Červený“, „Červené“

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno
Česká příjmení